Кезенойам () — завальное озеро на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана. Относится к бассейну реки Сулак. Гидрологический памятник природы регионального значения. Расположено в поясе субальпийских лугов. Питается от впадающих водотоков и подземных вод. Поверхностного стока не имеет. Уровень воды подвержен сильным колебаниям, как сезонным, так и многолетним (в пределах 6—8 м), которые зависят от количества осадков в пределах его водосбора. Летом вода в озере прогревается до 17—18 °C. Толщина ледяного покрова зимой достигает 60—80 см. Объём воды — 0,062 км³. Высота над уровнем моря — 1854 м. Площадь поверхности — 1,7 км², из них 1,5 км² — в пределах Чечни. Площадь водосборного бассейна — 38,8 км².

Название 
Встречаются следующие названия озера: Кезенойам, Кезеной-Ам, Казеной-Ам, Казенойам, Эйзенам, Голубое, Большое Форельное, Ретло.

Существует следующая чеченская легенда:
Несомнѣнно, горы, замыкающія озеро, некогда представляли одинъ нераздѣльный хребетъ, который подъ вліяніемъ могучихъ дѣятелей при роды-воды , воздуха и времени постепенно поддавался процессу разрушенія, завершившимуся грандіознымъ проваломъ, заполнен нымъ водою. Подобное чисто научное объясненіе близко сходится съ довольно распространенной среди чеченцевъ легендой объ образовании озера. - „На месте нынешняго озера“, раз сказываютъ чеченцы, „ некогда был большой аулъ Кезеной. Жители аула позабыли Бога и обычаи, завѣщанные предками. Разь спустился съ неба ангелъ и въ видѣ странника обошолъ всѣ сакли, прося пріюта и пищи. Кезеноевцы не только не приняли и не накормили странника, но чуть было не затравили его собаками . Зашелъ странникъ въ послѣднюю саклю на самомъ краю селенія, къ одной бедной вдовѣ. Вдова очень обрадовалась гостью, что могла накормила и уложила отдыхать на своей постели. На утро странникъ открылъ вдовѣ, что онъ не простой человѣкъ, а ангелъ, посланный Богомъ испытать кезеноевцевъ. „ Кезеноевцы народъ злой и испорченный и за это Богъ жестоко накажетъ ихъ: земля разверзнется и поглотитъ селеніе со всеми жителями; во следствии здесь образуется глубокое озеро и будетъ существовать вѣчно“, сказалъ ангелъ и, предупредивъ вдову, что- бы она поскорѣе собрала свое имущество и переселилась на ближайшую гору, исчезъ. Едва бѣдная вдова успѣла покинуть селеніе, какъ земля действительно разверзлась и аулъ провалился, а на мѣсто него образовалось глубокое озеро, которое въ память погибшаго селенія окрестные жители назвали Кезеной- амъ. Въ озерѣ въ громадномъ количествѣ водится рыба, исключительно форель , отчего русское поселенцы называютъ его форельнымъ “ озеромъ. Самый удачный ловъ бываетъ зимою.

Информация об объекте 
Археологические находки и историко-архитектурные строения, такие как чеченские боевые и жилые башни, в том числе уникальный в своём роде средневековый нахский замок Алдам-Гези, святилища, склепы, древнейшие могильники, одни из самых ранних в Чечне мечетей, многочисленные чеченские аулы Кезеной, Хой, Арсой, Садой, Буни, Макажой и др., расположенные вокруг Кезенойам, а также результаты этнографических экспедиций указывают на древнейшее заселение этого района чеченскими тайпами.

Географические данные и происхождение 
Высокогорное озеро Кезенойам — самое большое по площади озеро Чечни и Большого Кавказа. Расположено на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана, на южном склоне Андийского хребта, на высоте 1869 (1822) метров над уровнем моря. Поверхность озера — 2,4 км². Водоём образовался в результате запруды долины двух малых рек — Харсум и Кауха. Обвал, запрудивший долину, произошёл с южного склона хребта Кашкерлам, ниже слияния этих рек. Причиной, скорее всего, стало землетрясение.

Естественная плотина, расположенная в западной части озера, достигает высоты более 100 метров. Котловина озера имеет крутые склоны и плоское дно. Глубина озера достигает 74 м. Протяжённость озера с севера на юг — 2 километра, а с запада на восток — 2,7 километра. Максимальная ширина — 735 метров. Длина береговой линии — 10 километров. Озеро питают впадающие в него речки и ручьи, а также выбивающие в самой котловине ключи. Главную роль в питании озера играет небольшая речка Харсум, впадающая в озеро в его северной части, и Кауха, впадающая в восточной части. Поверхностного стока озеро не имеет, но оно, очевидно, обладает подземным стоком через окружающие известняковые породы.

Температурные условия 

Уровень воды в озере из года в год изменяется в зависимости от количества выпадающих в его бассейне атмосферных осадков. Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию. Температура воды в нижних слоях — примерно 7-8 °C. Зимой озеро замерзает, толщина льда в отдельные годы достигала 70-80 сантиметров.

Туризм и отдых 

18 апреля 2015 в Веденском районе Чеченской Республики открылся туристско-рекреационный кластер «Кезеной-Ам» на берегу одноимённого озера. Спортивно-туристский комплекс включает в себя гостиницу на 58 номеров, люкс-коттеджи общей вместимостью 40 человек, ВИП-коттедж, ресторан, баню, спорткомплекс площадью 1200 м², спортплощадки, лодочную станцию, пирс и другие объекты.

В проекте (2016 г.) — строительство канатной дороги, конференц-зала, ресторанного дворика, выполненного в этнографическом стиле, детского развлекательного комплекса. Также планируется разработка и реализация конных, пеших, вело- и квадро-экскурсий, строительство палаточного городка.

Ранее в озере было разрешено купаться, однако в настоящее время действует запрет, под угрозой штрафа в 5 тыс. рублей. Одна из называемых причин — опасность утонуть при плавании в холодной воде.

Спорт 
В 1970—1980 годах на берегу озера располагалась база олимпийской сборной по гребному спорту СССР. Во время военных действий на территории ЧР база была полностью разрушена.

В 2011 году президент федерации современного мечевого боя Чечни Заур Закраилов переплыл озеро в длину (около 4,5 км).

В 2015 году президент Федерации гребного спорта России Вениамин Бут озвучил планы по возобновлению тренировок сборной России по академической гребле на Кезенойаме.

В июле 2017 года на озере состоялась первая в истории озера международная парусная регата «Кубок Кезеной-Ам 2017» с участием спортсменов из 8 стран.

Растительный и животный мир 
В озере обитает эндемичный подвид лососёвых рыб вида кумжа — эйзенамская форель.

Исследования 
с 29 по 31 июля 2011 года Русским географическим обществом совместно с Федерацией подводного спорта Республики Татарстан и научным комитетом Федерации подводного спорта России будут проведены комплексные исследования озера. Данный проект получил название «Загадка Кавказа — высокогорное озеро Казенойам».

В искусстве 

В 1890 году художник Арсений Мещерский создал картину «Озеро Эзель-Ам в Чечне» (другое название — «Озеро Эзель-Ам в Дагестане»). Картина экспонируется в Иркутском художественном музее.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Бассейн Сулака
Озёра Чечни
Озёра Дагестана
Завальные озёра
Водные объекты Ботлихского района
Водные объекты Веденского района
Памятники природы Чечни
Памятники природы Дагестана
Гидрологические памятники природы
Туризм в Чечне